Wieża Zhenhai w Kantonie
 Wieża Zhenhai w Fuzhou
 Wieża Zhenhai w Ningbo